Аксакова — женская форма русской фамилии — Аксаков. 

 Известные носители 
 Аксакова, Анна Фёдоровна (1829—1889) — старшая дочь Ф. И. Тютчева от первой жены Элеоноры Фёдоровны Петерсон (1800—1838) родилась в Германии, получила образование в Мюнхенском королевском институте.
 Аксакова, Вера Сергеевна (1819—1864) — общественный деятель, мемуаристка, дочь русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. 
 Аксакова, Надежда Тимофеевна (1793—1887) — младшая сестра писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, выведенная в ряде его произведений.
 Аксакова, Татьяна Александровна (урождённая Сиверс; 1892—1981) — русская мемуаристка, жена Бориса Сергеевича Аксакова (1886—1954).